Spojení písmen U a B může mít různé významy:

UB 
 Umělecká beseda
 IATA kód společnosti Myanmar Airways
 UB 12 – umělecká skupina
 Uherský Brod

Ub 
 Ub (město) – město v Srbsku
 Ub (řeka) – řeka v západním Srbsku